Jamačka Česjma (makedonska: Јамачка Чешма) är en källa i Nordmakedonien.   Den ligger i kommunen Konče, i den östra delen av landet,  kilometer sydost om huvudstaden Skopje. Jamačka Česjma ligger  meter över havet.

Terrängen runt Jamačka Česjma är huvudsakligen kuperad, men norrut är den platt. Jamačka Česjma ligger uppe på en höjd. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer norr om Jamačka Česjma. Närmaste större samhälle är Radovisj,  kilometer norr om Jamačka Česjma. 

I omgivningarna runt Jamačka Česjma växer i huvudsak lövfällande lövskog. Runt Jamačka Česjma är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den boreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Vattenkällor i Nordmakedonien
Geografi i Konče (kommun)